L'échaudage désigne :
 la brûlure des raisins par le soleil, visible par une nécrose de la pellicule des baies, puis par leur dessèchement dans les cas avancés.
 l'altération de la maturation des grains de céréales qui restent de petites tailles (cet événement s'est produit en 1788 en France).
 le déversement d'eau chaude pour anéantir des parasites comme la pyrale de la vigne, méthode inventée par Benoît Raclet.
 l'action de baigner, plus ou moins longtemps, un aliment ou une bête fraîchement tuée dans de l'eau bouillante.

Notes et références 

Technique culinaire
Viticulture
Maladie de la vigne